Кей (Кэй) может означать:

 Кей — титан в греческой мифологии.
 Кей — село в Чечне.
 Кей — чеченский тейп (тайп).
 Кей — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США.
 «КЕЙ» — российская федеральная сеть супермаркетов цифровой техники.
 Кэй — японская школа скульптуры, существовавшая в XII—XIX веках.
 Кей — рыцарь Круглого Стола.

Персоналии 
 Кэй, Алан Кёртис (род. 1940) — американский учёный в области теории вычислительных систем.
 Кёй, Анри (1884—1970) — французский государственный и политический деятель.
 Кей, Виллем (1520—1568) — фламандский художник.
 Кей, Гай Гэвриел (род. 1954) — канадский писатель-фантаст.
 Кей, Джей (род. 1969) — британский певец и автор песен.
 Кей, Джеки (род. 1961) — шотландская писательница.
 Кей, Джон (1742—1826) — шотландский карикатурист и гравировщик.
 Кей, Джулиус (1946—1984) — американский профессиональный баскетболист.
 Кей, Дэвид (1824—1900) — американский государственный деятель, сенатор от штата Теннесси, генеральный почтмейстер США с 1877 по 1800 год.
 Кей, Дэнни (1911—1987) — американский актёр, певец и комик.
 Кей, Карина (род. 1987) — американская порноактриса.
 Кей, Киган-Майкл (род. 1971) — американский актёр, сценарист и продюсер.
 Кэй, Лесли (род. 1965) — американская актриса.
 Кей, Ливен де (1560—1627) — нидерландский архитектор, с 1592 года городской архитектор Харлема.
 Кей, Марк-Энтони (род. 1994) — канадский футболист.
 Кей, Мэри Маргарет (1908—2004) — английская писательница и иллюстратор.
 Кей, Робби (род. 1995) — британский актёр.
 Кей, Самела (род. 1986) — канадская актриса.
 Кэй, Тони (род. 1946) — британский музыкант.
 Кей, Уильям (1852—1921) — шотландский футболист и судья.
 Кей, Эллен (1849—1926) — шведская писательница.
 Кей, Эрнст Аксель Генрик (1832—1901) — шведский врач и патологоанатом.

См. также